A Super Copa Noroeste de 2023 (por questões de patrocínio Super Copa Hillo Noroeste) é a 5ª edição da Super Copa Noroeste, torneio amador no Noroeste Fluminense, organizado pela Associação Esportiva Noroeste - AEN. É a edição com o maior número de equipes participantes: 24, sendo 23 do estado do Rio de Janeiro e 1 de Minas Gerais . A competição iniciou no dia 5 de março  e tem previsão de encerramento no dia 11 de junho.

Em 2023, a competição tem o naming rights da empresa Hillo, indústria de produtos para higiene dental, sediada em Aperibé.

Regulamento  
Na primeira fase, as 24 equipes foram divididas em 6 chaves de 4 equipes, cada. Os dois primeiros de cada grupo mais os quatro melhores terceiros colocados avançam para as oitavas de final da competição.

Critérios de desempate 
 Maior número de pontos;
 Maior número de vitórias;
 Maior número de saldo de gols;
 Maior número de gols marcados;
 Confronto direto (entre duas equipes);
 Sorteio.

Participantes

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Fases finais

Premiação 

2023 no futebol